Oqquaq bezeichnet:
 Oqquaq (Bucht), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Oqquaq (Insel) (auch Oqqussat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland